Sant'Elia kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Sant'Elia, Catanzaro, ort, Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 
 Sant'Elia Fiumerapido, kommun, Lazio, Provincia di Frosinone, 
 Sant'Elia, Ancona, ort, Marche, Provincia di Ancona, 
 Sant'Elia, Rieti, ort, Lazio, Provincia di Rieti, 

Robotskapade Italienförgreningar